Турје може бити:

 Турје (Жилина), насељено мјесто у округу Жилина, Жилински крај, Словачка Република
 Турје (Дебарца), насељено мјесто у општини Дебарца, Северна Македонија
 Турје (Лерин), насељено мјесто у општини Лерин, округ Лерин, Периферија Западна Македонија, Грчка
 Турје (Храстник), насељено мјесто у општини Храстник, Засавскa регијa, Словенијa.